

Pessoas
Domingas Person
Luís Sérgio Person
Marina Person

Localidades

Condado de Person

Veja também
Persson

Desambiguação

ro:Persoană